Non ti aspettavo – film del 2007 diretto da Barbara Rossi Prudente
 Non ti aspettavo (Libertà) – singolo di Nevio del 2009, dall'album Due